Samsung SGH-C230 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, стандартна батарея, зарядний пристрій, стереогарнітура, інструкція.

Подібні моделі 
 LG B2000
 Sony Ericsson J200
 Sony Ericsson J210i
 Siemens AX75
 LG B2070

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-C230

C
Мобільні телефони, представлені в 2005 році